Naftol se može odnositi na:

 1-Naftol
 2-Naftol